Andrzej Bednarek (ur. 1942) – reżyser, autor filmów dokumentalnych 
 Andrzej Bednarek (ur. 1968) – samorządowiec, od 2014 roku starosta powiatu polickiego